Toda la verdad puede referirse a:

 «Toda la verdad», capítulo N.° 16 de la segunda temporada de Lost.
 Toda la verdad, película estadounidense de 2002 dirigida por Carl Franklin y conocida en España por este título.
 Toda la verdad, película estadounidense de 2016 dirigida por Courtney Hunt y conocida en España por este título.